Диалектика:

 Диалектика, в Средние века и в эпоху Возрождения — учебная дисциплина из тривия, одна из «свободных наук».
 Диалектика — один из основных методов философского познания мира.
 Диалектика — один из ключевых трудов Иоанна Дамаскина.
 Диалектика — название издательства.